ИНК — аббревиатура. Может означать:
 ИНК — Индийский национальный конгресс.
 ИНК — Институт нефтехимии и катализа РАН.
 ИНК — Ишимбайский нефтяной колледж.
 ИНК — Иркутская нефтяная компания.

См. также 
 «Инк» — художественный фильм.